We Love Life — сьомий альбом британського гурту Pulp, що вийшов у 2001 році.

Список пісень 
 Weeds — 3:42
 Weeds II (The Origin of the Species) — 3:58
 The Night That Minnie Timperley Died — 4:38
 The Trees — 4:49
 Wickerman — 8:17
 I Love Life — 5:31
 The Birds in Your Garden — 4:11
 Bob Lind (The Only Way Is Down) — 4:16
 Bad Cover Version — 4:16
 Roadkill — 4:16
 Sunrise — 6:02

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Pulp
Англомовні музичні альбоми